"Sali" pode significar:
 Sali, município croata de Zadar
 Sali Vercellese, comuna italiana do Piemonte
 Banda del Río Salí, cidade argentina de Tucumán
 Sali Berisha, médico e político albanês

Desambiguações de topônimos